Die Drei von der Tankstelle steht für:
 Die Drei von der Tankstelle (1930), deutsche Filmoperette
 Die Drei von der Tankstelle (1955), deutsche Filmkomödie
 Die Drei von der Tankstelle (Theaterstück), auf den Filmen basierendes Musical aus dem Jahr 2005